piccolo esemplare di Canis lupus familiaris
 Cagnolino – stile di nuoto